Boule et Bill est une série de bande dessinée humoristique belge créée en 1959 par Jean Roba. Cette série a été l'objet de plusieurs adaptations homonymes :
 Boule et Bill, une série télévisée d'animation belge produite en 1975 ;
 Boule et Bill, une série télévisée d'animation française produite en 2005 ;
 Boule et Bill, un film en réel d'Alexandre Charlot et Franck Magnier, sorti en 2013 ;
 Boule et Bill, une série télévisée d'animation française en 3D produite en 2015.
 Boule et Bill 2, un film réalisé par Pascal Bourdiaux, sorti en 2017.